Slovenija:
 Križe (Brežice, Slovenija), naselje u općini Brežice
 Križe (Tržič, Slovenija), naselje u općini Tržič
 Križe (Novo Mesto, Slovenija), naselje u općini Novo Mesto